Eicha steht für:

 Eicha (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Eicha (Naunhof), Ortsteil der Stadt Naunhof, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Eicha (Römhild), Ortsteil der Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

 das Antoniterkloster Eicha, ehemaliges Kloster des Antoniter-Ordens im Naunhofer Ortsteil Eicha

Eicha ist ein Namensteil von:
 Hugo Glanz von Eicha (1848–1915), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Aicha